Gustaf Cruus eller Gustaf Kruus kan syfta på:

Gustaf Cruus af Edeby (1621-1665)
Gustaf Cruus af Gudhem (1649-1692)